Jméno a příjmení František Dvorský má více nositelů:

 František Dvorský (1846–1917) – český pedagog a přírodovědec
 František Dvorský (advokát) (1846–1911) – český advokát, první předseda České advokátní komory
 František Dvorský (historik) (1839–1907) – český archivář, historik a spisovatel
 František Dvorský (politik) (1922–1996) – slovenský a československý politik, poúnorový poslanec KSS